Радиотелефон — общее название средств передачи речевого сигнала через радиосвязь.
В быту радиотелефоном называют телефонный аппарат с беспроводной связью трубки с базой.

История

Технология 

Для радиотелефонии используются различные методы модуляции:
 Амплитудная модуляция
 Частотная модуляция
 Однополосная модуляция

Применение

Радиовещание

Радиосвязь

Сотовая связь

Беспроводные телефонные аппараты 

Работают на разных частотах.

Первоначально выпускались только аналоговые телефоны с несущей частотой в несколько десятков мегагерц. Вследствие этого они были подвержены помехам и иногда в своей трубке можно было слышать разговоры по такому же телефону из соседней квартиры. Такие телефоны, в основном, были оснащены только одной трубкой.

Позже в продаже появились телефоны с несущей частотой 900 МГц и цифровым кодированием сигнала. В этих приборах качество звука в целом несколько ниже, но помехи, присущие аналоговым устройствам, отсутствуют, увеличена надёжность работы и исключено случайное подслушивание разговора, однако дальность связи может быть ниже по сравнению с аналоговыми телефонами.

Следующим шагом были телефоны с несущей частотой 2,4 ГГц. Их иногда делали с несколькими трубками, увеличена дальность связи и качество звука.

В последнее время в продаже появились телефоны с несущей частотой 5,8 ГГц, имеющие дальность связи иногда достаточную, чтобы работать в пределах квартала с хорошим качеством звука. Эти телефоны часто позволяют подключать несколько трубок и обычно могут работать без взаимных помех в квартирах, оборудованных другими беспроводными устройствами (например, с беспроводным интернетом).
Данные несущих частот работы телефонов приведены для телефонов, продающихся в США и Канаде.

В современных радиотелефонах наиболее популярным является использование протокола DECT (англ. Digital Enhanced Cordless Telecommunication) — технологии беспроводной связи на частотах 1880—1900 МГц с модуляцией GMSK (BT = 0,5). Радиус действия — 50—300 метров. Стандарт DECT не только получил широчайшее распространение в Европе, но и является наиболее популярным стандартом беспроводного телефона в мире, благодаря простоте развёртывания DECT-сетей, широкому спектру пользовательских услуг и высокому качеству связи.

См. также 
 Телефония
 Уоки-токи
 DECT

Радиосвязь